EGZ ist die Abkürzung für:
 Eingliederungszuschuss, Form von Zuschüssen für Arbeitgeber
 Existenzgründerzentrum, Institution zur Unterstützung von Neugründungen
 Entwicklungs-Gesellschaft Zollverein mbH, siehe Kokerei Zollverein
 Erfurtische Gelehrte Zeitung, von 1769 bis 1796 erscheinende Zeitung

EGz ist die Abkürzung für:
 Eilgüterzug, Zuggattung im deutschen Schienengüterverkehr

Abkürzung